Die India Super Series 2012 im Badminton fand vom 24. bis zum 29. April 2012 in Neu-Delhi statt. Es war die zweite Auflage der India Open als BWF-Super-Series-Turnier und das vierte Turnier der BWF Super Series 2012. Das Preisgeld betrug 200.000 US-Dollar.

Austragungsort 
 Siri Fort Sports Complex

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Dameneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Herrendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Damendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Mixed

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Weblinks 
 http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=C3CCF150-816B-4354-B7A5-DD85E6EB4FDD

2012
BWF Super Series 2012
Badmintonwettbewerb in Delhi